Heiberg er en talrig dansk-norsk slægt, der bl.a. omfatter:

 Andreas Heiberg (født 1924-2016) – dansk arkitekt
 Anne Heiberg (født 1962) – dansk keramiker og maler
 Arve Christian Linde Heiberg (1805-1891) – dansk præst og kirkehistoriker
 Asta Heiberg, født komtesse Baudissin (1817-1904) – tysk forfatterinde (Asta Sophie Charlotte von Baudissin)
 Axel Heiberg (1848-1932) – en norsk konsul og erhvervsmand
 Carl Vilhelm Theodor Heiberg (1846-1924) - en dansk søofficer og forfatter
 Christen Heiberg (1737-1801) – en norsk-dansk amtmand
 Christen Heiberg (1799-1872) – en norsk læge
 Edvard Heiberg (1897-1958) – en norsk arkitekt virksom i Danmark.
 Eivind Heiberg (1870-1939) en norsk direktør for Norsk Arbeiderforening og direktør for Norges Statsbaner
 Finn Heiberg (født 1957) – dansk keramiker og maler
 Gunnar Heiberg (1857-1929) – en norsk forfatter
 Hans Heiberg (1904-1978) – en norsk forfatter og teaterchef
 Hermann Heiberg (1840-1910) – en tysk forfatter
 Hjalmar Heiberg (1837-1897) – en norsk professor i patologi
 Inge Heiberg (1861-1920) – en norsk læge
 Iver Først Heiberg (1773-1797) – norskfødt hollandsk søofficer
 Jacob Munch Heiberg (1843-1888) – en norsk anatom
 Jacob Wilhelm Rode Heiberg (1860-1946) – borgmester i Oslo
 Jens Gerhard Heiberg (født 1939) – en norsk industri- og idrætsleder
 Jean Heiberg (1884-1976) – en norsk kunstmaler
 Johan Fritzner Heiberg (1805-1863) – en norsk læge
 Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) – en dansk dramatiker
 Johan Ludvig Heiberg (filolog) (1854-1928) – en dansk filolog og dr.phil.
 Johanne Luise Heiberg (1812-1890) – en dansk skuespillerinde og forfatterinde, født Pätges
 Karl Friedrich Heiberg (1796-1872) – slesvig-holstensk jurist og publicist
 Kasper Heiberg (1928-1984) – den ansk billedhugger
 Kirsten Heiberg (1907 eller 1912-1976) – en norsk sangerinde og skuespillerinde
 Lars Heiberg (født 1969) – en dansk billedkunstner
 Ludvig Heiberg (1760-1818) – en dansk rektor
 Marie Heiberg (1890-1942) – en estisk forfatterinde
 Peter Heiberg (botaniker) (1837-1875) – en dansk botaniker (Peter Andreas Christian Heiberg)
 Peter Heiberg (godschef) (født 1940) – en dansk ingeniør og godschef
 Peter Andreas Heiberg (1758-1841) – en dansk forfatter
 Peter Wilken Heiberg (1840-1920) – en dansk overlæge, dr.med.
 Steffen Heiberg (født 1945) – en dansk historiker, forfatter og museumsinspektør
 Søren Johan Heiberg (1810-1871) – en dansk præst og lærer 
 Thomas Severin Heiberg (1738-1819) – en dansk præst

Andre mennesker med tilknytning til Heiberg:
 Den danske sanger og skuespiller Maria Lucia Rosenberg bærer mellemnavnet Heiberg.

Desuden:
 Axel Heibergs Land – en ø tilhørende Canada, opkaldt efter ovennævnte.

Slægtsvåben 
I rødt skjold et dødningehoved over to krydslagte knogler, alt sølv. Hjelmtegnet er to sølv vesselhorn. Medlemmer af slægten har også brugt varianter af dette slægtsvåben og andre våbenskjold, bl.a. i segl.

Litteratur 
 C.F. Heiberg: Slekten Heiberg, Oslo 1941.
 Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, 2. oplag, Oslo 1976.
 Herman Leopoldus Løvenskiold: Heraldisk nøkkel, Oslo 1978.
 H. Nissen og M. Aase: Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim, Trondheim 1990, s. 71.

 
Slægter fra Danmark
Slægter fra Norge